

Antropologia 
 Cassi – una delle cinque tribù incontrate da Gaio Giulio Cesare durante la seconda spedizione in Britannia nel 55 a.C.

Persone 
 Antonio Cassi Ramelli (1905-1980) – architetto italiano
 Enrico Cassi (1863-1913) – scultore italiano
 Francesco Cassi (1778-1846) – scrittore italiano
 Igino Cassi (1895-1963) – dirigente sportivo e imprenditore italiano
 Mario Cassi (1973) – baritono italiano

Variante Cassì 
 Giuseppe Cassì (1963) – ex cestista, dirigente sportivo e politico italiano

Altro 
 Scalae Cassi (scale di Cassio) – scalinata dell'antica Roma